The Jockey Club, opgericht in 1894
 Jockey Club de Rosario, golfclub in Buenos Aires
 The Hong Kong Jockey Club
 Jockey Club de Paris